Emerson, angol családnév

Személyek
 Ralph Waldo Emerson, amerikai író, költő
 Keith Emerson angol zenész, az Emerson, Lake & Palmer együttes tagja
 Emerson, brazil labdarúgó

Földrajz
 Amerikai Egyesült Állmaok
 Emerson, település Arkansas államban
 Emerson, település Georgia államban
 Emerson, városrész Gary városában, Indiana államban
 Emerson, település Iowa államban
 Emerson, település Nebraska államban
 Emerson, település New Jersey államban
 Emerson, település Ohio államban
 Emerson, település Oregon államban
 Emerson, település Nyugat-Virginia államban
 Emerson Township, település Michigan államban
 Emerson Township, település Nebraska állam, Dixon megyéjében
 Emerson Township, település Nebraska állam, Harlan megyéjéban
 Kanada
 Emerson, település Manitoba tartományban

Zene
 Emerson, Lake & Palmer, angol rockegyüttes
 Emerson, Lake & Palmer, a fenti együttes első nagylemeze